Чёнгтун (, MLCTS = kyuing: tum mrui., ) — город на востоке Мьянмы, на территории штата Шан. Административный центр .

История 
Город был основан в конце XIII века внуком Менграя Великого и входил в состав царства Ланна. Здесь находился дворец одного из  — шанских вождей. В 1991 году дворец был разрушен мьянманской армией.

С 1942 по 1945 годы Чёнгтун был оккупирован войсками Таиланда, являвшегося в тот период союзником Японии.

Географическое положение 
Город находится в восточной части провинции, на расстоянии приблизительно 400 километров к северо-востоку от столицы страны Нейпьидо. Абсолютная высота — 804 метра над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным официальной переписи 1983 года численность населения составляла 46 938 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В окрестностях города расположен  (ICAO: VYKG, IATA: KET).

Примечания 

Города Мьянмы